Piccoli omicidi tra amici (Shallow Grave) – film del 1995 diretto da Danny Boyle
 Shallow Grave – album di The Tallest Man on Earth del 2006